

Заводський — селище, Степногорська міська адміністрація, Акмолинська область

Заводський — селище, Земетчинський район, Пензенська область
 Заводський — селище, Марі-Турецький район, Марій Ел
 Заводський — селище, Парабельський район, Томська область
 Заводський — селище, Талицький міський округ, Свердловська область
 Заводський — селище, Тюменцевський район, Алтайський край
 Заводський — селище, Шабалінський район, Кіровська область